Рейс 93 Pan Am — один из участников событий в «Доусон филд»
 Рейс 93 United Airlines — потерпел катастрофу 11 сентября 2001 года. По мотивам этого события было создано несколько фильмов:
 Потерянный рейс (или Рейс 93) — United 93 — фильм 2006 года, США.
 Рейс 93 (фильм, 2006) — Flight 93 — фильм США-Канада.
 Рейс 93 Аэрофлота